Lappin ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Lappin (* ?), irischer Filmproduzent
 Elena Lappin (* 1954) britische Schriftstellerin und Journalistin
 Harry Lappin (1879–1925), englischer Fußballspieler
 Lauren Lappin (* 1984), US-amerikanische Softballspielerin
 Nick Lappin (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Peter Lappin (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Lapin